Hannu Olavi Mikkola (* 24. Mai 1942 in Joensuu; † 26. Februar 2021) war ein finnischer Rallyefahrer.

Karriere 
Hannu Mikkolas Rallye-Karriere dauerte über 31 Jahre. Er begann mit einem Volvo PV544 im Jahr 1963 Rallyes zu fahren, gewann 1974 in Finnland seinen ersten WM-Lauf und war einer der erfolgreichsten Piloten in den 1980er Jahren. Hannu Mikkola und Beifahrer Arne Hertz kamen im Jahr 1977 zusammen. Sie gewannen 1978 die britische Rallye-Meisterschaft mit einem Ford Escort und 1983 die Rallye-Weltmeisterschaft. Insgesamt fuhr das Duo 13 Jahre Rallyes, bis zum Rücktritt von Hertz 1991. Er wurde durch Johnny Johansson ersetzt.

Mit Teamkollegin Michèle Mouton war Mikkola 1981 der erste Fahrer, der mit einem Audi quattro bei einer Weltmeisterschafts-Rallye startete. 1983 wurde er Rallye-Weltmeister mit Audi. Mikkola war der erste Rallye-Weltmeister mit einem allradgetriebenen Fahrzeug; so wurde er im Alter von 41 Jahren ältester Rallyeweltmeister. 2011 wurde Hannu Mikkola in die Rally Hall of Fame aufgenommen.

Insgesamt fuhr Mikkola 123 WM-Rallyes, davon beendete er 18 als Gesamtsieger. Wie bereits diverse andere finnische Sportler und Rallyefahrer bezeichnet man Mikkola besonders in den Medien gerne als Flying Finn.

Hannu Mikkola starb im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung.

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC 

Bemerkung: Erst im Jahr 1979 wurde zum ersten Mal ein offizieller Fahrerweltmeister ermittelt.Quelle:

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltmeister (Rallye)
Rallyefahrer (Finnland)
Finne
Geboren 1942
Gestorben 2021
Mann